George Stigler – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia 1982
 Officine meccaniche Stigler – prima società costruttrice di ascensori italiana
 Villa Stigler – villa nel comune di Scandicci
 Stigler – capoluogo della contea di Haskell, nello Stato dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America